Focșa este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Gheorghe Focșa (1903–1995), etnolog român.
 Ion Focșa (1925–2012), actor român de teatru și film, regizor.
 Dumitru-Viorel Focșa (n. 1965), deputat român.
 Boris Focșa (n. 1968), politician și ministru moldovean.